Bauma kan syfta på följande:

 Bauma, Zürich – ort och kommun i Schweiz
 Bauma (mässa) – fackmässa i München
 Herma Bauma (1915–2003) – österrikisk friidrottare